Meeussen, een voormalig Belgisch autobedrijf
Meussen (openbaar vervoer), Autobusonderneming A. Meussen BV, een voormalige streekvervoerder uit Maastricht